Kreuzfelsen ist der Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe absteigend):
 Kreuzfelsen (Bayerischer Wald) (999 m), im Bayerischen Wald bei Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Kreuzfelsen (Oberpfälzer Wald) (938 m), im Oberpfälzer Wald bei Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Luisenburg-Kreuzfelsen (785 m), im Fichtelgebirge bei Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

Felsformationen:
 Kreuzfelsen, Geotop in Amberg, kreisfreie Stadt in Bayern; siehe Liste der Geotope in Amberg
 Kreuzfelsen, Geotop in Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Kreuzfelsen, Naturdenkmal im Pfälzerwald in Hauenstein (Pfalz), Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz; siehe Liste der Naturdenkmale in Hauenstein (Pfalz)
 Kreuzfelsen, bei Lintlhof (Riedenburg), Landkreis Kelheim, Bayern
 Kreuzfelsen, deutscher Name von Krzywa Turnia, Kletterfelsen im Sokole Góry bei Jelenia Góra, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Kreuzfelsen in der Kreuzfelsenkurve der Bundesstraße 31 auf der Gemarkung Breitnau am oberen Ende des Höllentals im Schwarzwald